Le tribunal militaire aux armées en France.
 Le tribunal militaire aux armées au Mali.